Veracruz može značiti:
Veracruz, meksička savezna država
Veracruz (općina), općina u istoimenoj meksičkoj saveznoj državi
Veracruz (grad), grad u istoimenoj općini i saveznoj državi
Vera Cruz (1954.), film iz 1954.